Исмаиллы́ (, ) — город и административный центр Исмаиллинского района Азербайджана, расположенный у подножия южного склона Большого Кавказа в 176 км от города Баку и в 47 км к северо-востоку от железнодорожной станции Мюсюсли.

Краткая история 
Территория района с конца II или с середины I века до н. э. входила в состав Албании. На территории левобережной Албании было несколько крупных городищ, к которым относится расположенная ныне под Исмаиллы в селе Талыстан крепость «Джаваншир галасы» VI—VII вв., носящая имя правителя Гардмана и Албании Джеваншира, известная также как Кирдыман-Кала.

По данным списков населённых мест Бакинской губернии от 1870 года, составленных по сведениям камерального описания губернии с 1859 по 1864 гг., в селении Исмаиллу было 212 дворов с населением 950 человек, состоявшим из азербайджанцев (в источнике упомянуты татарами, в XIX — начале XX веков в Российской империи азербайджанцы именовались «татарами») суннитского вероисповедания.

24 августа 1959 года Исмаиллы получили статус посёлка городского типа, а в 1967 году — статус города.

С декабря 2012 года упразднены как самостоятельные населенные пункты села Исмаиллы, Миджан, Газли Исмаиллинского района. Они присоединены к административной территории города Исмаиллы.

Население 

По Азербайджанской сельскохозяйственной переписи 1921 года Исмаилы Исмаилинского сельского общества Геокчайского уезда населяли 875 человек (156 хозяйств) и преимущественно тюрки-азербайджанцы (азербайджанцы).

По данным на 2009 год население города составляло 15004 человек. Хотя подавляющее большинство населения Исмаиллы являются азербайджанцами, тут также проживают другие этнические группы, в частности лезгины, русские, таты, хапутлинцы (крызы), курды и когда-то проживали горские евреи.

Экономика 

В городе функционируют предприятия легкой и пищевой промышленности, асфальтовый завод, в ближайших горах нашли и добывают гранит. Район силён сельским хозяйством. Колхоз им. Калинина в селе Ивановка знаменит своими достижениями, широко известен за пределами Азербайджана.

 Птицефабрика — была построена в 1978 году. Территория составляет 9,7 га. В 1986 году деятельность её была приостановлена. С 2004 года функционирует как предприятие частного сектора. Фабрика производит куриную колбасу. В настоящий момент поголовье птиц составляет 60 тысяч. Рабочий персонал состоит из 75 человек. В будущем планируется увеличить поголовье до 150—200 тысяч, а рабочий состав — до 150 человек.
 Кирпичный завод «Рагуб ФК» — был построен в 1989 году. Территория его равна 2 га. В 1993 году деятельность завода была приостановлена, а с 2004 года завод функционирует как частное предприятие. Производительная мощность завода равна 6 млн единиц товара в год. Персонал состоит из 90 работников.
 Лахиджское производственное предприятие — государственное предприятие, находящееся в распоряжении производственного объединения «Азерхалча». Действует с 1966 года. Площадь предприятия равна 3300 м². В настоящий момент здесь работает 103 сотрудника. Ежегодно на предприятии изготавливается 450—500 м² ковра.
 Лахиджское предприятие по производству ковров — государственное предприятие, находящееся в распоряжении у производственного объединения «Азерхалча». Свою деятельность начало в 1984 году. В 2001 году предприятие перестало функционировать, а в 2004 году деятельность его была восстановлена. На предприятии работает 72 человека. Ежегодно на предприятии изготавливается 300—350 м² ковра. Территория составляет 1 га.
 АООТ «Шараб № 1» — построен в 1930 году. До 1996 года действовал как винный завод с годовой обработкой 10 тысяч тонн винограда. С 2003 года завод действует как частное предприятие. Выпускаются винные и коньячные изделия.
 Цех по производству калагаи (это национальные платки), фармацевтическое ООО «Шафа — Т», 4 молочных комбината, цех по производству столовой воды, несколько частных ковроткацких цехов и ещё несколько малых и средних предприятий.

Города-побратимы 
  Риштан (2018)
 Кирьят-Бялик (2018)

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article056747.html Исмаиллы в БСЭ]
 Исмаиллы
 Путеводитель по Исмаиллы

Примечания 

Города Азербайджана
Населённые пункты Исмаиллинского района